Пшада:

 Пшада — село в Краснодарском крае, в составе муниципального образования город-курорт Геленджик.
 Пшада — река на западе Краснодарского края на юге России.
 Пшадские водопады — группа водопадов в Краснодарском крае.